Новоявленка — название населённых пунктов на Украине:

 Новоявленка — посёлок в Александровском районе Донецкой области.
 Новоявленка — село в Еланецком районе Николаевской области.